Getik, também conhecida como Alikhan, é uma cidade da província de Xiraque na Arménia. A cidade possui um antigo monastério construído entre 1237 e 1291. 

Cidades da Arménia